A 2010. évi téli olimpiai játékokon a műkorcsolya női egyéni versenyszámának rövid programját február 23-án, a kűrt február 25-én rendezték. Az aranyérmet a dél-koreai Kim Jona nyerte meg. Az ezüstérmes a japán Aszada Mao, a bronzérmes a kanadai Joannie Rochette lett. A Magyarországot képviselő Sebestyén Júlia a 17. helyen végzett.

Eredmények 
A rövid program első 24 helyezettje vehetett részt a kűrben. A rövid programban és a kűrben kapott pontszámok összessége határozta meg a végső sorrendet. A rövidítések jelentése a következő:

 Q: továbbjutás helyezés alapján

Rövid program

Kűr

Összesítés

Források 

Műkorcsolya a 2010. évi téli olimpiai játékokon